Omer může označovat:
 Omer – město v Izraeli
 Počítání omeru – židovský náboženský obřad
 Omer (noviny) – izraelský deník
 ómer – stará izraelská jednotka objemu

Semitské jméno 
 jméno, např.
 Omer Bar-Lev – izraelský politik
 Omer Khalifa – súdánský sportovec
 příjmení
 Dvora Omer – izraelská spisovatelka

Francouzské jméno a místní názvy 
 Otmar – francouzská podoba jména Otmar
 Omer Demeuldre – stíhací pilot první světové války
 Svatý Otmar – francouzsky Saint Omer, ze kterého jsou odvozeny názvy Saint-Omer
 Saint-Omer – město na severovýchodě Francie
 Arrondissement Saint-Omer – nižší jednotka administrativního členění Francie
 Saint-Omer – další místní názvy ve Francii a Kanadě